A-2 hrvatsku košarkašku ligu za žene u sezoni 2003./04. je sačinjavalo 16 klubova u dvije skupine - Zapad i Sjever. Skupina Jug nije igrana zbog malog broja prijavljenih klubova.

Ljestvice

Zapad

Sjever

Kvalifikacijska liga za A-1

Poveznice 
 Dorina A-1 HKL 2003./04.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2004/2005, Zagreb, 2005.

2003-04
ž-2-A-2